Pic du Tourond dans les Alpes ;
 La Bataille de la coulée des Tourond en 1885, au Canada.